Куру може да се отнася за:

 Куру, град във Френска Гвиана, в Южна Америка
 Куру, космодрум във Френска Гвиана, в Южна Америка
 Куру, прионово заболяване при канибалските племена в Папуа - Нова Гвинея
 Куру, град в Нигерия
 Куру, община във Финландия
 Куру, индийско царство от Ведическия период